Bedřichovka bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Bedřichovka (Liberec), Stadtteil von Liberec, Okres Liberec
 Bedřichovka (Orlické Záhoří), Ortslage der Gemeinde Orlické Záhoří, Okres Rychnov nad Kněžnou